geograf – naukowiec zajmujący się badaniem i poznawaniem geografii, czyli nauki o świecie
 Geograf – obraz Jana Vermeera